Бобаль (виноград) — сорт винограда.
 Бобаль, Матвей Матвеевич (младший) (род. 1984) — украинский футболист.
 Бобаль, Матвей Матвеевич (старший) (род. 1959) — советский футболист.